Гран-при Германии  года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 3 августа на трассе «Нюрбургринг» в ФРГ. Гонка проходила по правилам Формулы-2 согласно регламенту сезона.

Гонка 

|}

Ссылки 

 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце